Der Sydney Writers Walk ist ein Fußweg am Circular Quay in Sydney, New South Wales, Australien, auf dem 60 kreisförmige Metalltafeln zu Ehren von Schriftstellern eingebettet sind.

Im Jahr 1991 wurden vom Kunstministerium des australischen Bundesstaates New South Wales auf einem Fußweg zwischen dem Kreuzfahrtterminal und dem Sydney Opera House 49 Metallplaketten angebracht, um das Leben und Werk bekannter australischer Schriftsteller, sowie namhafter ausländischer Autoren wie D. H. Lawrence, Joseph Conrad und Mark Twain, die in Australien lebten oder Australien besuchten, zu ehren. Auf jeder Plakette kann man Zitate aus einem bedeutenden Werk und einige biografische Informationen über den Schriftsteller lesen. Im Jahr 2011 wurde der Sydney Writers Walk erweitert und elf weitere Plaketten hinzugefügt.

Einige der biografischen Informationen auf den Metallplaketten sind nicht mehr aktuell. Es wurde bisher versäumt, bei zwischenzeitlich verstorbenen Schriftstellern das Sterbejahr auf der Plakette zu ergänzen.

Liste der geehrten Schriftsteller 
Mit einem Sternchen * gekennzeichnete Schriftsteller wurden 2011 hinzugefügt.

Weblinks 

 Sydney Writers Walk bei Monument Australia, (englisch)

Einzelnachweise 

Australische Literatur
Denkmal in Australien
Kunst (Sydney)